Le mot Manuel Fernández peut signifier : 
Manuel Fernández Silvestre (1871-1921), un général espagnol.
Manuel Fernández Muñiz (1986-), un footballeur espagnol.
Manuel Fernández Moreno (1904-1980), un danseur, guitariste et chanteur de flamenco espagnol.
Manuel Fernández (footballeur espagnol-français) (1922-1971), un footballeur puis entraîneur espagnol.
Manuel Fernández Ginés (1971-), un coureur cycliste espagnol.